Антиопа (Antiope) може да се отнася за:

В древногръцката митология:
 Антиопа (дъщеря на Никтей), дъщеря на Никтей, царят на Тива
 Антиопа (амазонка), царица на амазонките и съпруга на Тезей
 Антиопа, дъщеря на Теспий, от Херакъл има син Атид
 Антиопа, нимфа от Пирия, майка от Пир на Пиридите
 Антиопа, дъщеря на Пилон и съпруга на Еврит
 Антиопа, дъщеря на Еол и метреса на Посейдон
 Антиопа (Еврипид), трагедия от Еврипид

Други:
 Антиопа-риф, карален риф
 (90) Антиопа, астероид
 Антиопа (телетекст), френска телетекст-норма